Filadelfia oder Filadélfia (griechisch  ‚geschwisterliche Liebe‘) heißen folgende geographische Objekte:

 Municipio Filadelfia,  im Departamento Pando in Bolivien
 Filadelfia (Pando), Ort im Departamento Pando in Bolivien
 Filadélfia (Bahia), Gemeinde in Brasilien
 Filadélfia (Tocantins), Gemeinde in Brasilien
 Filadelfia de Guanacaste, Ort in der Provinz Guanacaste in Costa Rica
 Nea Filadelfia, Stadt in der Region Athen-Zentrum, Attika, Griechenland
 Nea Filadelfia (Thessaloniki), Ort in der Region Thessaloniki, Griechenland
 Filadelfia (Kolumbien), Stadt im Departamento Caldas in Kolumbien 
 Filadelfia (Kalabrien), Ort in der Region Kalabrien in Italien
 Filadelfia (Paraguay), Stadt im Departamento Boquerón in Paraguay
Baulichkeiten:
 Stadio Filadelfia, Fußballstadion in der italienischen Stadt Turin

Filadelfia, Weiteres:
 Filadelfia-Församlingen, pfingstkirchliche Gemeindebewegung in Schweden

Siehe auch:
 Philadelphia (Begriffsklärung)